Waiting puede referirse a:

 Waiting, álbum de Thursday.
 «Waiting», canción de Green Day.